EA Graphics Library (EAGL) () — игровой движок, разработанный для внутреннего использования американской компанией Electronic Arts. Данный игровой движок, подвергаясь постоянным доработкам и усовершенствованиям, используется филиалами EA в таких проектах, как серия автомобильных симуляторов Need for Speed, сериях спортивных симуляторов FIFA, NBA, NHL и других играх.

Технические характеристики 
Точное количество игр, выпущенных на основе данной технологии неизвестно, так же как и информация о различиях между версиями движка. Для отрисовки (рендеринга) изображения в играх на основе этого движка применяется интерфейс программирования приложений () DirectX. Поддерживается обработка открытых () пространств большого размера (дополнительные оптимизации и доработки для данной функции были осуществлены, главным образом, в Need for Speed: Most Wanted 2005 года, возможна потоковая подгрузка локации по мере передвижения по ней игрока, что позволяет создать иллюзию «бесшовности» мира и сократить общее время, которое требуется для загрузки игры). 

Движок EAGL неоднократно дорабатывался для каждой выходящей игры, вводились улучшения в графическую часть (рендерер) и физический движок, была добавлена поддержка многоядерных процессоров, новых игровых консолей и пр.

Ниже приведены технологические параметры движка четвёртой версии (EAGL4), на примере компьютерных игр Need for Speed: Most Wanted (2005) и Need for Speed: Carbon (2006).

Первоначально четвёртая версия движка (EAGL4), на которой работают Need for Speed: Most Wanted и Need for Speed: Carbon, была создана, согласно iXBT.com, для Need for Speed: Hot Pursuit 2 и игровой консоли PlayStation 2, но легко портируемый API и рантайм позволили осуществить перенос на другие платформы. 

В сравнении с вариантом движка, который применён в Hot Pursuit 2, для Most Wanted EAGL4 был улучшен, как и улучшался в последующем для Carbon, а позже и других игр серии.

Графический движок поддерживает динамические мягкие тени, использование карт теней (), большое количество пиксельных и вершинных шейдеров, которые используются, например, для различных алгоритмов постфильтрации, в числе которых такие методы, как: motion blur (размытие экрана), distortion (искажения/преломления от капель дождя на ветровом стекле), псевдо-HDR (в самих играх именуется как overbright и представляет собой, вместо полноценного HDR-рендеринга, комбинацию эффекта bloom и нескольких простых эффектов, которые имитируют, например, приспособляемость зрения к сменам освещения), noise (эффект зернистости), visual treatment (фильтрация цветов), а также эффект глубины резкости. Поддерживается применение карт нормалей ().

Система частиц отвечает за такие эффекты, как имитация дождя, выхлопа, дыма из-под колес, дыма от факелов, тумана, искр и т.п.

Для реализации отражений на моделях автомобилей используется динамическая карта отражений () (шесть граней куба, обновляющихся со скоростью, заданной в настройках; каждая имеет разрешение 256x256 пикселей). В карту рисуется лишь статическая геометрия. Среднее количество полигонов, отображаемых в кадре (на примере Need for Speed: Most Wanted) при максимальных настройках — 140000-150000.

Примечательно, что Need for Speed: Most Wanted и Need for Speed: Carbon, точно также, как и некоторые другие игры на этом движке не имеют поддержки широкоформатных мониторов из меню (тем не менее, сам движок поддерживает данную функцию, для её включения существуют специальные утилиты).

Игры, использующие EA Graphics Library 

Указанный ниже список не является полным.

 2001 — NHL 2002 (ПК, PlayStation 2, Xbox) (разработка: EA Canada)
 2002 — NHL 2003 (ПК, GameCube, PlayStation 2, Xbox) (разработка: EA Canada)
 2002 — FIFA Football 2003 (ПК, GameCube, PlayStation 2, Xbox) (разработка: EA Canada)
 2002 — Need for Speed: Hot Pursuit 2 (ПК, GameCube, PlayStation 2, Xbox) (разработка: EA Bellevue) (EAGL3 или 4)
 2002 — 007: Agent Under Fire (GameCube, PlayStation 2, Xbox) (разработка: EA Redwood Shores и EA Canada) (EAGL неизвестной версии)
 2003 — Need for Speed: Underground (ПК, GameCube, PlayStation 2, Xbox) (разработка: EA Black Box (EAGL3 или 4)
 2004 — NHL 2005 (ПК, GameCube, PlayStation 2, Xbox) (разработка: EA Black Box)
 2004 — Need for Speed: Underground 2 (ПК, GameCube, PlayStation 2, Xbox) (разработка: EA Black Box) (EAGL3 или 4)
 2005 — NHL 06 (ПК, GameCube, PlayStation 2, Xbox) (разработка: EA Black Box)
 2005 — Need for Speed: Most Wanted (ПК, GameCube, PlayStation 2, Xbox, Xbox 360) (разработка: EA Black Box) (EAGL 3 или 4)
 2006 — NHL 07 (ПК, GameCube, PlayStation 2, Xbox, Xbox 360) (разработка: EA Montreal)
 2006 — Need for Speed: Carbon (ПК, GameCube, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox, Xbox 360) (разработка: EA Black Box) (EAGL3 или 4)
 2007 — NHL 08 (ПК, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox, Xbox 360) (разработка: EA Canada)
 2007 — Need for Speed: ProStreet (ПК, GameCube, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox, Xbox 360) (разработка: EA Black Box)  (EAGL4)
 2008 — Spore (ПК, Mac OS X) (разработка: Maxis) 
 2010 — Need for Speed: World (ПК) (разработка: EA Black Box и EA Singapore, позднее — Quicklime Games) (модифицированный EAGL3)

См. также 
 Heroic Driving Engine (см. EA Black Box#Игровые движки) — внутренний игровой движок Electronic Arts, который был задействован в Need for Speed: Undercover 2008 года (предположительно, движок основан на EAGL).

 RenderWare — игровой движок компании Criterion Games, ставшей дочерней фирмой Electronic Arts. Последние годы используется в качестве внутреннего движка в проектах основной компании и самой студии Criterion Games; на последней версии движка работают игры Need for Speed: Hot Pursuit 2010 года, Need for Speed: Most Wanted 2012 года (версия движка также называется Chameleon).

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Ссылки 
 

Need for Speed
Внутренние игровые движки